Lignano peut désigner:
 Jérôme Lignano, prieur de Grande Chartreuse et ministre général de l'ordre des Chartreux ;
 Lignano Sabbiadoro, commune italienne  de la province d'Udine, dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Lignano Sharks, club de rugby à XIII italien basé à Lignano-Sabbiadoro ;